Henri Feur (1837-1926), un maître-verrier français connu pour ses vitraux d'art, père de Marcel ;
 Marcel Feur (1872-1934), un maître-verrier français connu pour ses vitraux d'art, fils d'Henri.
 Sandrine Le Feur (1991-), une femme politique française.